Национальный орден () — высшая государственная награда Южного Вьетнама.

Описание 
Национальный орден в Южном Вьетнаме был учреждён летом 1950 года, когда Государство Вьетнам из колонии стало частью Французского Союза. Орден был создан по образцу французского ордена Почётного легиона и колониального ордена Дракона Аннама. Орден вручался за военные и гражданские заслуги (предусматривалось награждение посмертно).

Орден имел пять степеней с разными правилами ношения:
 Кавалер большого креста — знак ордена на правом плече, звезда ордена на левой стороне груди;
 Великий офицер — знак на ленте с розеткой на левой стороне груди, звезда на правой груди;
 Командор — знак;
 Офицер — знак на ленте с розеткой на левой стороне груди;
 Кавалер — знак на ленте на левой стороне груди.

И знак, и звезда имели одинаковую форму и конструкцию. Лента красного цвета с жёлтым обрамлением по краям. Орден имел довольно много вариантов, потому что производился в самом Южном Вьетнаме, во Франции и в США.

Награждённые  
Во время вьетнамской войны Национальным орденом в Республике Вьетнам были награждены несколько военнослужащих армии США, большинство из которых были высокопоставленными военными и политическими советниками правительства Республики Вьетнам, например Александр Хейг, генерал армии США.

Среди награждённых — Хайле Селассие I, император Эфиопии.

Ссылки 
 Национальный орден

Награды по алфавиту
Национальный орден (Южный Вьетнам)
Н